Žebříček IIHF 2015 je žebříček národních týmů v ledním hokeji sestavený Mezinárodní federací ledního hokeje pro rok 2015.

Žebříček

Externí odkazy 
 Žebříček IIHF 2015
 Žebříček IIHF 2015

Lední hokej v roce 2015